Juhász Sándor (1854–1942) operaénekes
 Juhász Sándor (1877–1912 körül) református teológus
 Juhász Sándor (1893–1954) orvos
 Juhász Sándor (1934–1993) író, animációsfilm-rendező
 Juhász Sándor (1938) költő
 Juhász Sándor (1947) kosárlabdaedző
 Juhász Sándor (1952) pszichológus, a RIT módszer megalkotója
 Juhász Sándor (1954) horvátországi magyar politikus
 Juhász Sándor (?) Junior Prima díjas néptáncos